Дель-Норте () — испаноязычный топоним, также распространённый в США. Примерно переводится как «северный».

Топонимы США 
 Дель-Норте — округ в Калифорнии.
 Аэропорт Дель-Норте — аэропорт округа.
  — секвойя, растущая в округе.
  — городок в Колорадо.

Составные топонимы 
 Буэнависта-дель-Норте — муниципалитет в Испании.
 Санта-Крус-дель-Норте — город на Кубе.
 Яке-дель-Норте — река на Гаити.

Составные названия 
 Крусеро-дель-Норте — аргентинский футбольный клуб.
  () — американская (калифорнийская) -группа (1968 — )
  () — ряд значений.

Автобусные вокзалы 
  — в г. Эль-Серрито (Калифорния, США).
  — в г.  (Аргентина).

См. также 
 Северный
 Северная
 Северное
 Норт
 Сьюдад-Хуарес — город в Мексике, ранее известный как Пасо-дель-Норте.
 Рио-Гранде — река в США и Мексике, в последней известна как Рио-Браво-дель-Норте.
  — саламандра, в англоязычной зоологии известная как «Саламандра Дель-Норте».